UTH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Udon Thani (Thailandia)